Hagar steht für:

 Hagar, biblische Gestalt
 (682) Hagar, Asteroid des Hauptgürtels
 Sammy Hagar (* 1947), US-amerikanischer Rocksänger

Siehe auch:
 Hägar
 Ħaġar Qim
 Hager